RC je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Tajvan.
 IATA oznaka za Atlantic Airways

Glej tudi 

Kratice